Името Крапец носят две български села:

 Крапец (Област Враца)
 Крапец (Област Добрич)
 Крапец, бивше село в Пернишко